Mia sorella Evelina (My Sister Eileen) – film diretto da Alexander Hall (1942)
Mia sorella Evelina (My Sister Eileen) – film diretto da Richard Quine (1955)
My Sister Eileen – Serie TV degli anni sessanta